Supernatural — семнадцатый студийный альбом американской рок-группы Santana, вышедший в 1999 году на лейбле Arista Records. В США диск стал 15-кр. платиновым (более 15 млн копий). Supernatural дебютировал 3 июля 1999 года на 19 месте Billboard 200, и возглавил его спустя 18 недель (30 октября 1999 года) и оставался на № 1 в течение 12 недель, став в итоге самым успешным альбомом Сантаны, общий мировой тираж превысил 30 млн копий.
Два сингла с альбома возглавили американский хит-парад Billboard Hot 100: «Smooth» (где вокалистом выступил Роб Томас из группы Matchbox Twenty) лидировал 12 недель, а «Maria Maria» (с участием The Product G&B) был на № 1 ещё 10 недель. В записи принимали участие Эрик Клэптон, Eagle-Eye Cherry, Лорин Хилл, Дэйв Мэтьюс Everlast и Cee-Lo.
Альбом получил 9 премий Грэмми, включая престижную Лучший альбом года и 3 премии Latin Grammy Awards, включая Record of the Year и другие.

Список композиций

Стандартное издание 

Примечания
 "The Calling" включает скрытый трек "Day of Celebration" стартующий с 8:00.
 (*) сопродюсер.

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 

Альбомы США
Альбомы, сертифицированные как мультиплатиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы Arista Records
Премия «Грэмми» за лучший альбом года
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Премия «Грэмми» за лучший рок-альбом
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы Santana
Альбомы, спродюсированные Клайвом Дэвисом